Io sto qui – album dei Tinturia del 2007
Io sto qui – singolo di Manuela Villa del 2012